63-тите награди Златен глобус () се провеждат на 16 януари 2006 година. Антъни Хопкинс получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 63-ти награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2006 година